Benfica Play é uma plataforma online, de conteúdos diários on-demand, que permite aos utilizadores aceder a conteúdos exclusivos e originais do Sport Lisboa e Benfica.

Este serviço foi anunciado na Web Summit a 7 de novembro de 2019 pelo administrador-executivo da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD Domingos Soares de Oliveira e foi lançado a 2 de janeiro de 2020.

Ver também 
 Sport Lisboa e Benfica
 Benfica TV
 Jornal O Benfica

Ligações externas
 
 

Sport Lisboa e Benfica
Websites de Portugal
Sites de esporte
Sites de multimídia
Fundações em Portugal em 2020